La 2. divisjon 1975 ha visto le vittorie finali, nei rispettivi gironi, di Bryne ed HamKam: le due squadre si sono conseguentemente guadagnate la promozione in 1. divisjon.

Vard, Odd e Bodø/Glimt si sono affrontate invece nelle qualificazioni alla 1. divisjon, per determinare l'ultima squadra promossa: ad avere la meglio è stato il Vard.

I due gruppi riservati ai distretti IX-X e al distretto XI, le cui squadre erano provenienti dalla zona settentrionale della Norvegia, sono stati riformati al termine di questa stagione, costituendone uno soltanto.

Classifiche finali

Gruppo A

Gruppo B

Distretti IX-X

Distretto XI

Qualificazioni alla 1. divisjon

Collegamenti esterni

Calcio nel 1975
Campionato norvegese di calcio